Baileyville, littéralement Ville de , peut désigner aux États-Unis plusieurs emplacements :

Toponymes

Baileyville, communauté non-incorporée du comté de Middlesex au Connecticut ;
 Baileyville, communauté non-incorporée du comté d'Ogle en Illinois ;
 , CDP du comté de Nemaha au Kansas ;
 Baileyville, village du comté de Washington au Maine ;
 , CDP du comté de Centre en Pennsylvanie ;
 Baileyville, hameau du comté d'Orange dans l'État de New York ;
 Baileyville, communauté non-incorporée du comté de Milam au Texas ;
 Baileyville, communauté non-incorporée du comté de Charlotte en Virginie.

Voir aussi 
 
 , communauté non-incorporée du comté de Wyoming en Virginie Occidentale.

Homonymie de toponyme